Pedro Nunez peut faire référence à :
 Pedro Nunes (1502-1578), mathématicien et hydrographe portugais ;
 Pedro Núñez (vers 1614-1649), peintre espagnol ;
 Pedro Núñez de Villavicencio (1635-1700), peintre espagnol.